FC Swarowski Tirol was een Oostenrijkse club uit de Tiroler hoofdstad Innsbruck die bestond tussen 1986 en 1992.

Op 26 maart 1986 richtte Gernot Langes-Swarovski FC Swarovski op en nam de plaats in eerste klasse over van FC Wacker Innsbruck, dat naar de kelder van de Oostenrijkse competitie werd verwezen. Ook het grootste deel van het elftal werd overgenomen. De clubkleuren waren blauw-wit. Reeds in het eerste bestaansjaar maakte de club furore door in de UEFA Cup de halve finale te bereiken, waarin de latere winnaar IFK Göteborg uiteindelijk te sterk was. In 1989 veroverde de club de titel en de beker. In 1992 werd de titel net gemist door een slechter doelsaldo. Na dit seizoen werd de club opgeheven en werd de licentie van 1ste klasse overgenomen door Wacker Innsbruck, de club die de licentie zes jaar eerder had afgestaan.

Erelijst
 Landskampioen
1989, 1990
 ÖFB Pokal
Winnaar:1989
Finalist:1987, 1988

Swarovski in Europa

Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Swarovski Tirol

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1986/87
|UEFA Cup
|1R
|
|Sredets Sofia
|3-2||3-0 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="5"|11.0
|-
|
|
|2R
|
|Standard Luik
|4-4 <small>u||2-1 (T)|| 2-3 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Spartak Moskou
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Torino Calcio
|2-1||0-0 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|IFK Göteborg
|1-5||1-4 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1987/88
|Europacup II
|1R
|
|Sporting Lissabon
|4-6||0-4 (U)|| 4-2 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1989/90
|Europacup I
|1R
|
|Omonia Nicosia
|9-2||6-0 (T)|| 3-2 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|Dnjepr Dnjepropetrovsk
|2-4||0-2 (U)|| 2-2 (T)
|-
|1990/91
|Europacup I
|1R
|
|Kuusysi Lahti
|7-1||5-0 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|Real Madrid CF
|3-11||1-9 (U)|| 2-2 (T)
|-
|1991/92
|UEFA Cup
|1R
|
|Tromsø IL
|3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|2R
|
|PAOK Saloniki
|4-0||2-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Liverpool FC
|0-6||0-2 (T)|| 0-4 (U)
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 30.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Oostenrijk
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Spelers

Internationals
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van FC Swarovski Tirol uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Manfred Linzmaier is degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van FC Swarovski Tirol in totaal 24 keer uit voor het Oostenrijkse nationale elftal.

Swarovski
Sportclub in Innsbruck